Цепелі́н може означати:

Персоналії 
 Граф Фердинанд фон Цеппелін (1838 — 1917) — німецький генерал, конструктор дирижаблів

Музеї 
Усі названі на честь Фердинанда фон Цеппеліна:
 Музей Цеппеліна — стосується щонайменше трьох колекцій у Німеччині:
 Музей Цеппеліна у Фрідріхсгафені
 Музей Цеппеліна у Мерсбурзі
 Музей Цеппеліна (будинок-музей)

Інше 
Речі, названі на честь Фердинанда фон Цеппеліна:
 Цепелін — тип дирижабля із жорстким каркасом, уперше сконструйований Фердинандом фон Цеппеліном на поч. XX-ого століття.
 LZ 127 «Граф Цепелін» — перший дирижабль названий на честь графа Цеппеліна
 LZ 130 «Граф Цепелін» — другий і менш відомий дирижабль із тим же ім'ям
 Цепеліни — страва литовської кухні.

Цепелін () — громада в землі Мекленбург-Передня Померанія.

Населені пункти та їхні частини
 Цепелін () — село в гміні Покшивниця Пултуського повіту Мазовецького воєводства

Примітки